Zagler ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Zagler (* 1940), österreichischer Komponist und Musiker
 Luis Zagler (* 1954), österreichischer Dramatiker und Autor